Pobrđe je lahko:
 Pobrđe, Novi Pazar (Srbija)
 Pobrđe, Raška (Srbija)
 Pobrđe, Bosna in Hercegovina
 Pobrđe, Črna gora